Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1+, se dispute du 17 au .

Debbie Spence remporte le simple dames. En finale, elle bat Betsy Nagelsen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1984
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport en Californie en 1984
Tennis en septembre 1984